Termenul „Nunweiller” se poate referi la:

 Ion Nunweiller, un fotbalist român (Nunweiller III)
 Lică Nunweiller, un fotbalist român (Nunweiller IV)
 Radu Nunweiller, un fotbalist român (Nunweiller VI)